Råttjärn kan syfta på:
Råttjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Råttjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn